И́горь Алексе́евич Пи́льщиков (род. 2 января 1967 года, Новосибирск) — российский филолог, редактор журналов «Studia Metrica et Poetica» и «Pushkin Review»; с 1994 по 2013 год редактор журнала «Philologica». Доктор филологических наук (2008), профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, профессор-исследователь Таллиннского университета; с 2002 до 2022 года ведущий научный сотрудник Института мировой культуры МГУ им. Ломоносова; с 2008 по 2010 год ведущий научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук. Главный редактор Фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор»; научный редактор Русской виртуальной библиотеки. Лауреат премии Европейской академии (1997); стипендиат Таллинского университета (Лотмановская стипендия, 2009) и Фонда Михаила Прохорова (2012).

Биография и научная деятельность 
В 1991 году окончил с отличием филологический факультет Тартуского университета, в 1998 году — аспирантуру филологического факультета МГУ, в 2006 году — докторантуру Института языкознания Российской академии наук.

В 2004 году — приглашённый профессор при отделении лингвистики Пизанского университета. В 2004 и 2006 годах — приглашённый профессор при отделении славистики и центральноевропейских исследований Римского университета «La Sapienza». В 2009 году — приглашённый исследователь при институте европеистики университета Нотр-Дам (США, штат Индиана).

Основные направления исследовательской деятельности: лингвистическая поэтика, теория и история поэтического языка, стиховедение, теория и история художественного перевода, языковые контакты, история русской литературы XVIII—XIX веков, сравнительное литературоведение, русско-европейские культурные связи, история русской филологии, традиционная и компьютерная текстология, электронные библиотеки, автоматический анализ текста.

Основные работы 
Со времени первой публикации в 1988 году выпустил в свет более 200 научных трудов.

Монографии:

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте ИМК МГУ
 Страница на сайте Института языкознания Российской академии наук
 Страница на сайте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
 Страница на сайте Таллиннского университета
 Список опубликованных работ И. А. Пильщикова (с 1988 по 2017 гг.) 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 2 января
Родившиеся в 1967 году
Родившиеся в Новосибирске
Выпускники Тартуского университета
Лингвисты России
Доктора филологических наук
Филологи России
Текстологи
Пушкинисты